

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Harding – città della Contea di Morrison, Minnesota
 Harding – township della Contea di Morris, New Jersey
 Harding – città della Contea di Lincoln, Wisconsin
 Sudafrica
 Harding – sede legale e amministrativa della Municipalità locale di uMuziwabantu

Persone 
 Anita Harding – neurologa irlandese britannica
 Ann Harding – attrice statunitense
 Anthony Harding – tuffatore britannico
 Brenna Harding – attrice australiana
 Brent Harding – bassista statunitense
 Dan Harding – calciatore inglese
 Daniel Harding – direttore d'orchestra britannico
 David Harding – ex calciatore inglese naturalizzato australiano
 Florence Harding – first lady statunitense, moglie di Warren Gamaliel Harding
 Georg Harding – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore austriaco
 Gerald Lankester Harding – archeologo e linguista britannico
 Ian Harding – attore statunitense
 Jamie Harding – attore britannico
 John Harding – generale britannico
 Josh Harding – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Karl Ludwig Harding – astronomo tedesco
 Lindsey Harding – ex cestista statunitense naturalizzata bielorussa
 Luke Harding – linguista australiano
 Matt Harding – designer di videogiochi statunitense 
 Natasha Harding – calciatrice gallese
 Paul Harding – scrittore britannico
 Paul Harding - scrittore statunitense
 Phyllis Harding – nuotatrice britannica
 Reggie Harding – cestista statunitense
 Richard Harding – ex rugbista a 15 e imprenditore britannico
 Sam Harding – rugbista a 15 neozelandese con cittadinanza australiana
 Sarah Harding – cantante e attrice britannica
 Stefano Harding – monaco e abate inglese
 Thomas Harding – scrittore e giornalista britannico
 Tonya Harding – pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense
 Warren Gamaliel Harding – 29º presidente degli Stati Uniti d'America
 Wesley Harding – calciatore inglese

Altro 
2003 Harding – asteroide della fascia principale
Harding – nome di un Rohirrim caduto nella Battaglia dei Campi del Pelennor